GG poate fi:

 Guernsey, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .gg, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Guernsey
 Georgia, codul FIPS 10-4 al acestei țări

Legături externe 
  „GG” la acronymfinder.com